ADR steht für:
 Accident Data Recorder, siehe Unfalldatenspeicher
 Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, deutsch: Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; ein internationales Abkommen zur Unfallverhütung bei Gefahrguttransporten
 Advanced Digital Recording, ein Magnetbandaufzeichnungsverfahren
 Adverse Drug Reaction, deutsch Nebenwirkung
 Allgemeine Deutsche Rosenprüfung, ein deutscher Arbeitskreis von Rosenzüchtern, siehe ADR-Rose
 Allgemeiner Deutscher Reimverein
 Alternativ Demokratesch Reformpartei, Luxemburg
 Alternative Dispute Resolution, außergerichtliche Streitbeilegungsmethoden
 Richtlinie 2013/11/EU (ADR-Richtlinie)
 American Depositary Receipt, auf Dollar lautende Aktienzertifikate auf ausländische Aktien
 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland mit Sitz in Pulheim, Rhein-Erft-Kreis
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter
 Architectural Decision Record, eine Methode zur Dokumentation von Entscheidungen in der Softwarearchitektur
 Astra Digital Radio, die von den Astra-Satelliten ehemals genutzte Sendenorm zur Ausstrahlung digitaler Hörfunkprogramme
 Ausschuss der Regionen der Europäischen Union
 Austro-Daimler ADR, Fahrzeugtyp von Austro Daimler
 Automatic Dialogue Recording, auch Automatic Dialogue Replacement
 Automatische Distanzregelung, siehe Abstandsregeltempomat
 Adria Airways (ICAO-Code), slowenische Fluggesellschaft
 Robert F. Swinnie Airport, Flughafen von Andrews (South Carolina), Georgetown County und Williamsburg County, South Carolina

AdR steht für:
 Aeroporti di Roma, Flughafenbetriebsgesellschaft in Rom

adr steht für:
 Adonara (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der zentralöstlichen-malayo-polynesischen Sprachen

Abkürzung